Brandi Love (nascida em 29 de março de 1973) é uma atriz pornográfica e modelo erótica norte-americana. Também é coproprietária e diretora financeira de No Rivals Media, uma empresa de multimídia e entretenimento para adultos.

Love atuou nos filmes adultos como The Tyra Banks Show, The Keith Ablow Show e The Howard Stern Show, assim como em Bullshit! no episódio "The War on Porn". Também publicou um livro, Getting Wild Sex from Your Conservative Woman, em 2008.

Ligações externas 
 
 Marketing The Message 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Blogueiros dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência britânica
Naturais de Raleigh